Thanatotheristes (que significa "ceifeira da morte" em grego) é um gênero de dinossauros terópodes tiranossaurídeos do final do Cretáceo de Laramidia, há aproximadamente 80,1-79,5 milhões de anos, no andar Campaniano. Thanatotheristes contém apenas uma espécie, T. degrootorum. Esta espécie de tiranossauro tinha oito a nove metros de comprimento e pesava aproximadamente duas toneladas quando adulto. Em comparação, um Tyrannosaurus rex adulto poderia atingir 12 metros de comprimento. Existem apenas quatro outros tiranossauros conhecidos no Canadá: Daspletossauro, Gorgosaurus, Albertosaurus e Tiranossauro.

Descoberta
O espécime do holótipo de Thanatotheristes degrootorum (TMP 2010.5.7) é baseado em uma maxila direita, jugal direita, pós-orbital direita, surangular direita, quadrada direita, laterosfenóide direita, frontal esquerda e ambos os dentários. O comprimento do crânio foi aproximado em 800 milímetros. Era menor do que o Daspletossauro intimamente relacionado, mas o holótipo do indivíduo não era maduro, conforme a análise dos ossos, no momento da morte. Um espécime referido, TMP 2018.016.0001, é baseado apenas em uma maxila direita parcial de um indivíduo quase adulto. Foi encontrado no Twelve Mile Coulee no Arenito Herronton superior da Formação Foremost. O nome específico homenageia John e Sandra De Groot, que descobriram o espécime tipo.

Classificação
A descrição formal de T. degrootorum erigiu uma nova tribo dentro de Tyrannosauridae, Daspletosaurini, um táxon irmão de um clado compreendendo Zhuchengtyrannus, Tarbosaurus e Tyrannosaurus. Inclui T. degrootorum, Daspletosaurus torosus, D. horneri, e um tiranossaurídeo da Formação Dinosaur Park (FMNH PR308). A existência de Daspletosaurini mostra que há segregação geográfica de clados dentro de Tyrannosauridae, com o clado de Bistahieversor e o clado formado por Lythronax e Teratophoneus  vivendo no sul de Laramidia, e Albertosaurinae e Daspletosaurini ocupando o Canadá e o norte dos EUA.

Segue-se abaixo o cladograma com a análise filogenética do Thanatotheristes realizada por Voris e sua equipe em 2020.

Tyrannosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2020